Das Chief of the Air Staff International Women Squash Championship 2017 fand vom 19. bis 23. Dezember 2017 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 25. Parallel fand in derselben Anlage ein Turnier der PSA World Tour der Herren statt.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Plätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Sadia Gul einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2017/18
Squashturnier in Islamabad